Kabala – miasto w Sierra Leone
 Kabala – miasto w Turcji
 Kabala – wieś w Estonii
 Viru-Kabala – wieś w Estonii
 Qəbələ (Kabala) – miasto w Azerbejdżanie
 rejon Qəbələ (Kabala) – rejon w Azerbejdżanie
 Leonard Kabala – polski harcerz, polityk